Ро́берт Э́зра Парк (, 14 февраля 1864, Харвейвилл, Пенсильвания, США — 7 февраля 1944, Нашвилл, Теннесси, США) — американский социолог, заложивший основы социологии города, глава чикагской школы (Эрнст Бёрджесс, Луис Вирт и др.). Автор работ по экологии человека, социологии рас и этнических отношений, миграции населения, культурной ассимиляции, общественным движениям и социальной дезорганизации.

Биография 
Вырос в Миннесоте. Учился в Мичиганском университете у Джона Дьюи, окончил его в 1887. До 1898 работал газетным репортёром в Детройте, Денвере, Нью-Йорке, Чикаго, Миннеаполисе. Параллельно учился у Уильяма Джеймса, получил степень магистра в Гарвардском университете (1899). Затем учился в Берлинском университете у Зиммеля (1899—1900), провёл семестр в Страсбургском университете и защитил в Гейдельбергском университете под научным руководством Виндельбанда диссертацию Масса и публика (1903).

Вернувшись в США, преподавал в Гарвардском, Алабамском, Вашингтонском университетах. Исследовал процессы миграции, аккультурации и ассимиляции, расовые отношения, печатные коммуникации. С 1905 по 1914 год работал с Букером Вашингтоном в Институте Таскиги. С 1914 до 1933 работал в Чикагском университете (с 1923 — полный профессор). Выйдя в отставку, до конца жизни преподавал в Университете Фиска в Нашвилле. Неоднократно избирался президентом Американской социологической ассоциации.

Избранные труды 
 1904: Masse und Publikum. Eine methodologische und soziologische Untersuchung. Berlin: Lack & Grunau
 1912: The Man Farthest Down: a Record of Observation and Study in Europe. New York: Doubleday (в соавторстве)
 1921: Introduction to the Science of Sociology. Chicago: University of Chicago Press (в соавторстве с Э.Бёрджессом)
 1921: Old World Traits Transplanted: the Early Sociology of Culture. New York: Harper & Brothers (в соаторстве)
 1922: The Immigrant Press and Its Control. New York: Harper & Brothers
 1925: The City: Suggestions for the Study of Human Nature in the Urban Environment. Chicago: University of Chicago Press (с Э.Бёрджессом и Р.Маккензи)
 1932: The University and the Community of Races. Hawaii: University of Hawaii Press
 1939: Race relations and the Race Problem; a Definition and an Analysis. Durham: Duke University Press (в соавторстве)
 1939: An Outline of the Principles of Sociology. New York: Barnes & Noble, Inc (в соавторстве)
 1940: Essays in Sociology. Toronto: University of Toronto Press (c Т.Парсонсом и др.)
 1950: Race and Culture. Glencoe: The Free Press
 1952: Human Communities: the City and Human Ecology. Glencoe: The Free Press
 1955: Societies. Glencoe: The Free Press
 1967: On Social Control and Collective Behavior. Chicago: University of Chicago Press
 1975: The Crowd and the Public and Other Essays, Heritage of Society

Переводы на русский язык 
 Парк Р. Избранные очерки: Сб. переводов. / РАН ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Сост. и пер. с англ. В. Г. Николаев; Отв. ред. Ефременко Д. В. — М., 2011. — 320 с. — Сер. «Теория и история социологии».

Примечания

Литература 
 Matthews F.H. Quest for an American Sociology: Robert E. Park and the Chicago School. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1977.
 Rauschenbush W. Robert E. Park: Biography of a Sociologist. Durham: Duke University Press, 1979
 Ballis Lal B. The Romance of Culture in an Urban Civilization: Robert E. Park on Race and Ethnic Relations in Cities. London & New York: Routledge, 1990

Ссылки 
 На сайте Американской социологической ассоциации
 На сайте Чикагского университета
 Обзор научного наследия
 Роберт Парк и Чикагская школа социологии

Социологи США
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Страсбургского университета
Выпускники Гейдельбергского университета
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Университета Фиска
Социологи города
Социологи коммуникаций
Социологи по алфавиту
Президенты Американской социологической ассоциации